Madison Heights ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Madison Heights (Michigan)
 Madison Heights (New Jersey)
 Madison Heights (Virginia)